Рио Окоте има више значења:

 Рио Окоте (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Окоте (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику